Анатолий Григорьевич Новиков:
 Новиков, Анатолий Григорьевич (1896—1984) — советский композитор, лауреат двух Сталинских премий.
 Новиков, Анатолий Григорьевич (1927—2017) — актёр, режиссёр, лауреат Государственной премии СССР.